Eick ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Eick (1909–2010), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Bernhard Clemens August Eick (1814–1868), deutscher Bergbeamter, Altphilologe und Altertumsforscher
 Dennis Eick (* 1971), deutscher Autor und Dozent
 Franz von Eick (1619–1686/96), Kanoniker und Jurist in Köln
 Hans Eick (Gewerkschafter) (1906–1979), deutscher Politiker und Gewerkschafter
 Hans Eick (1932–2009), deutscher Fotograf
 Hans-Joachim Eick (1925–1980), deutscher Botschafter
 Jürgen Eick (1920–1990), deutscher Wirtschaftsjournalist, Publizist und Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
 Karl-Gerhard Eick (* 1954), Vorstandsvorsitzender im Arcandor-Konzern
 Mario Eick (* 1969), deutscher Theaterregisseur und Intendant
 Mathias Eick (* 1979), norwegischer Jazzmusiker
 Simone Eick (* 1972), deutsche Historikerin und Migrationsforscherin
 Wolfgang Eick (* 1952), deutscher Jurist

Eick bezeichnet folgende Orte in Nordrhein-Westfalen:
 Eick (Moers), Ortsteil von Rheinkamp 
 Eick (Solingen), Hofschaft in Solingen

EICK steht für:
 Flughafen Cork in Irland als ICAO-Code

Siehe auch:
 AIK
 Eyck
 Eik
 Ike

EICK